Шадли — фамилия и имя, известные носители:

 Шадли, Насер — бельгийско-марокканский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной Бельгии.
 Бенджедид, Шадли — алжирский государственный и политический деятель
 Амри, Шадли — алжирский футболист.

См. также 
 Шадлун